Kapflhof ist der Ortsname von

 Kapflhof (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kapflhof (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern